Ла Тинахита има више значења:

 Ла Тинахита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тинахита (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тинахита (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинахита (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тинахита (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Тинахита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тинахита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Тинахита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинахита (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тинахита (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику